Collonges est un toponyme qui peut désigner les communes suivantes :

Collonges (Ain), commune française de l'Ain
 Démographie de Collonges (Ain)
 Collonges-au-Mont-d'Or, commune française du Rhône
 Collonges-la-Rouge, commune française de la Corrèze
 Collonges-lès-Bévy, commune française de la Côte-d'Or
 Collonges-lès-Premières, ancienne commune française de la Côte-d'Or
 Collonges-et-Premières, commune française de la Côte-d'Or
 Collonges-sous-Salève, commune française de la Haute-Savoie

Collonges (Valais), commune suisse du canton du Valais

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France